Il doppio femminile del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Vania King e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Ol'ga Govorcova e Alla Kudrjavceva.

Govortsova e Kudryavtseva hanno battuto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká 6–3, 4–6, [10–8].

Teste di serie

 Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (campionesse)

 Vania King /  Michaëlla Krajicek (semifinali)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)

Tabellone

Note 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011